

Codici 
 RK – codice vettore IATA di Royal Khmer Airlines
 RK – codice ISO 3166-2:AE di R'as al Khaymah (Emirati Arabi Uniti)

Fisica 
 RK – costante di von Klitzing

Sigle automobilistiche 
 RK – Sigla della targa automobilistica di Krosno (Polonia)
 RK – Vecchia sigla targa automobilistica di Rychnov nad Knežnou (Repubblica Ceca)
 RK – Sigle della targa automobilistica di Ružomberok (Slovacchia)
 RK – Sigla delle targa automobilistica riservata ai veicoli della Croce Rossa austriaca (è l'acronimo di "Rotes Kreuz", "Croce Rossa" in tedesco)

Televisione
 Rete Kalabria, emittente televisiva italiana locale, in onda anche via satellite